Fokin (russ. Фокин) ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Fokin (* 1982), usbekischer Turner
 Juri Fokin (1924–2009), sowjetischer Fernsehjournalist
 Michail Michailowitsch Fokin (1880–1942), russischer Choreograf, siehe Michel Fokine

 Valery V. Fokin, russisch-US-amerikanischer Chemiker
 Witold Fokin (* 1932), ukrainischer Politiker
 Wladislaw Igorewitsch Fokin (* 1986), russischer Eishockeytorwart